Kondratjewka () – nazwa toponimów w Rosji

 Kondratjewka – wieś w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Kondratjewka – wieś w Kraju Chabarowskim

Zobacz także 
 Kondratjew

Strony ujednoznaczniające